Japan Open Tennis Championships 2018, właśc. Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 1–7 października 2018 roku w Chōfu - aglomeracja tokijska, na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 928 580 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Japonii
2018
Zawody sportowe w Chōfu